Begijnebrug (Haarlem) in Nederland
Begijnebrug (Ninove) in België